Lorenzo de Bélgica (Bruselas, Bélgica, 19 de octubre de 1963) es el hijo menor del anterior rey de los belgas,  Alberto II, y de su consorte, la reina Paola.

Biografía

Nacimiento 
Nacido en el castillo de Belvédère, Laeken, el  19 de octubre de 1963.

Bautismo 
Fue bautizado con el nombre de Laurent Benoît Baudouin Marie, y sus padrinos fueron el barón Bettino Ricàsoli Firidolfi y la duquesa Sofía de Arenberg.

Estudios 
Después de completar los estudios en la Royal Cadet High School, Lorenzo estudió en la Royal Military Academy. El 26 de junio de 2004 fue promovido a capitán de navío.

Enfermedad 
En marzo de 2014, la Casa Real Belga confirma que el príncipe Lorenzo de Bélgica se encontraba en coma inducido, un estado provocado por los médicos para tratarle de la neumonía que venía padeciendo.

A principios del mes de abril del mismo año, el príncipe Lorenzo continuaba ingresado en el hospital, aunque ya fuera del coma inducido.

Su madre, la reina Paola, emitió el siguiente comunicado:

A mediados de dicho mes, Lorenzo abandona el hospital.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 12 de abril de 2003 el príncipe Lorenzo se casó en la catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas con la Srta. Claire Louise Coombs (nacida en Bath en 1974). Claire se convirtió, por matrimonio, en la princesa Clara de Bélgica en 2003.

Hijos 
 Luisa Sofía María (nacido en Bruselas el 6 de febrero de 2004).
 Nicolás Casimiro María (nacido en Bruselas el 13 de diciembre de 2005).
 Emérico Augusto María (nacido en Bruselas el 13 de diciembre de 2005).

Príncipe de Bélgica 
 Presidente del Real Instituto para la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Promoción de la Tecnología Limpia.
 Presidente de la Fundación Príncipe Lorenzo para el Bienestar de los Animales Domésticos y Salvajes.

Abdicación de su padre 
A partir de la abdicación de su padre, el 21 de julio de 2013, Lorenzo y su hermana Astrid dejaron de tener su escaño en el Senado belga, pues el ser senador es una prerrogativa que la Constitución Belga le reconoce a los hijos de los monarcas reinantes.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas belgas 
  Caballero gran cordón de la Orden de Leopoldo.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta (1998).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 13/07/1998).
  Caballero gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 15/03/1999).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito Civil (Reino de España, 12/05/2000).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia, 07/05/2001).
  Caballero gran cruz de la Real Orden del Mérito de Noruega (Reino de Noruega, 20/05/2003).
  Caballero gran cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República Portuguesa, 08/03/2006).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 20/06/2006).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría [Clase Civil] (República de Hungría, 18/04/2008).

Sucesión

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real Belga (en inglés y francés)

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Personas de Bruselas
Príncipes de Bélgica
Nobles de Bélgica del siglo XX
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Caballeros grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Miembros de la Real Orden del Mérito de Noruega
Católicos de Bélgica